EEG se može odnositi na:
 Електроенцефалографија, neurofiziološka metoda 
 Електроенцефалограм, uređaj
 -{Emperor Entertainment Group}-, preduzeće